Příjmení Serra nosí více významných osobností:

 Albert Serra (* 1975) – katalánský filmový režisér a producent
 Eric Serra (* 1959) – francouzský skladatel
 Florent Serra (* 1981) – francouzský profesionální tenista
 Jaume Collet-Serra (* 1974) – španělský filmový režisér
 Richard Serra (* 1939) – americký umělec a sochař

Externí odkazy